Jean-Pierre Maurin ist der Name folgender Personen:

* Jean-Pierre Maurin (Musiker) (1822–1894), französischer Violinist
 Jean-Pierre Maurin (Schauspieler) (1941–1996), französischer Schauspieler